Vatica (geslacht) van de plantenfamilie Dipterocarpaceae.
oude naam van de stad Neapolis (Peloponnesos) in de Byzantijnse tijd.